Asmodée peut faire référence à :
 Asmodée, un démon de la Bible,
 Asmodée, la pièce de théâtre de François Mauriac créée en 1937, 
 Asmodee, un éditeur et distributeur de jeux,
 Asmodée, un groupe de black metal français,
 Asmodée, un film d'Henri Spade,
 Asmodée, une frégate à roue de type Gomer de la marine française (1841-1865)

Voir aussi
 Asmodée, un prince-démon dans le jeu de rôle INS/MV (voir Personnages d'In Nomine Satanis/Magna Veritas).
 Asmodée, un Archidiable dans le jeu de rôle Donjons et Dragons (voir Liste des diables connus de Donjons et Dragons).
 Asmodée Raillat est un personnage de la série de bande-dessinée Achille Talon, de Greg.
 Asmodée  est un dieu de la série de bande-dessinée les Légendaires , de Patrick Sobral.